Горыня — богатырь русских преданий, мифов и легенд славян, божественный;
 Горыня — мужское имя;
 Горыня — прежнее (до 1996 года) название села Герыня в Долинском районе Ивано-Франковской области Украины.

См. также 
 Горынь (значения)